Libertas može značiti:

 Libertas (2006.), film
 Libertas (Dubrovnik)
 Libertas TV
 Sveučilište Libertas
 ŽNK Libertas, nogometni klub